Edificis:
 Pregona (Sant Llorenç Savall), masia de Sant Llorenç Savall.
 Pregona (Sant Quirze Safaja), masia de Sant Quirze Safaja.

 Geografia:
 Pregona (Vimbodí i Poblet), barranc, tossal i torrent de Vimbodí i Poblet.
 Camí de Pregona, camí de Sant Quirze Safaja.